Daniel eller Dan Levy kan henvise til:

 Daniel Levy (fodboldfunktionær) – (født 1962), britisk forretningsmand
 Daniel Levy (sociolog) – (født 1962), tysk-amerikansk politisk sociolog
 Dan Levy (skuespiller) – (født 1983), canadisk skuespiller

Se også 
 Dani Levy – (født 1957), schweizisk filminstruktør